Курманаевский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Оренбургской области России.

Административный центр — село Курманаевка.

География 
Курманаевский район находится в западной части Оренбургской области и граничит: на севере — с Бузулукским, на востоке — с Тоцким, на юге с — Первомайским районами, на западе — с Самарской областью. Территория района протянулась с севера на юг на 73 км и с запада на восток — на 45 км, его площадь — 2862 км².

История 
Район образован в 1934 году. 3 апреля 1959 года к нему был присоединён Андреевский район.

Население

Территориальное устройство 
Курманаевский район как административно-территориальная единица области включает 15 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления, Курманаевский муниципальный район включает соответственно 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений (сельсоветов)

Законом Оренбургской области от 26 июня 2013 года был упразднён Байгоровский сельсовет, все населённые пункты которого были включены в Андреевский сельсовет

Законом Оренбургской области от 26 июня 2013 года был упразднён Сергеевский сельсовет, все населённые пункты которого были включены в Покровский сельсовет

Населённые пункты 
В Курманаевском районе 35 населённых пунктов.

   </div>
</div>

Экономика 
Район является производителем сельскохозяйственной продукции: зерна, молока. Основное направление по специализации большинства хозяйств: зерново-молочное. Эту отрасль экономики представляют сельскохозпредприятия: 3 — акционерные общества, 17 — СХПК, 3 — коллективные хозяйства, 17 — крестьянско-фермерские хозяйства, 5 — ООО.

Транспорт 
Территория района пересекается железнодорожной магистралью «Бузулук—Саратов», шоссейной дорогой «Бугульма—Уральск».

Археология 
 К эпохе верхнего палеолита относятся стоянки Лабазы I и Лабазы II в низовьях реки Бузулук на севере Курманаевского района. Близ сёл Лабазы и Скворцовка Курманаевского района отрядом Оренбургской археологической экспедиции найдены Лабазовский могильник и Скворцовский некрополь  срубной культуры. По основным параметрам совершения захоронения  комплексы 4/8 и 5/3 Скворцовского некрополя во многом восходят к полтавкинской погребальной традиции.

Известные уроженцы 
 Дрёмин, Дмитрий Феоктистович (1896—1953) — советский военный деятель, Генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Манаков, Геннадий Михайлович (1950—2019) — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, полковник (с 1990).
 Матвеев, Александр Сафронович (8 февраля 1943, с. Ефимовка) — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, доктор экономических наук, профессор.

Примечания

Ссылки 
 Район на сайте органов государственной власти
 Район на сайте Оренбургской области
 Сайт Администрации Курманаевского района